Il "Dante Berretti" 1997-1998 è stato la 32ª edizione del campionato nazionale Dante Berretti, la 2ª per le squadre giovanili delle sole società di Serie C. Il detentore del trofeo era il .

La vincitrice del trofeo è la .

Prima fase 
 Le prime 3 classificate di ogni girone e le migliori 3 quarte classificate (esclusivamente dei gironi a 14 squadre) passano alla fase finale.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Fase finale 
 Le vincitrici degli 8 gironi passano ai quarti di finale.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Fase ad eliminazione diretta 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTI DI FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.05.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.05.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.05.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.06.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.06.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.06.1998

|-

Note

Bibliografia

1997